Le terme Roadkill peut faire référence à : 
 Roadkill , un film de Bruce McDonald de 1989
 Roadkill , un téléfilm de Johannes Roberts de 2011 
 Roadkill, une série télévisée britannique de 2020
 en Amérique du nord, le terme roadkill peut désigner la mortalité animale due aux véhicules